Ženská čtyřhra China Open 2016 probíhala v první polovině října 2016. Do deblové soutěže pekingského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu je švýcarsko-indický pár Martina Hingisová a Sania Mirzaová, jehož členky nestartují společně. Hingisová vytvořila sedmou nasazenou dvojici s Američankou Coco Vandewegheovou, aby ve 2. kole podlehly Julii Görgesové a Karolíně Plíškové. Spoluhráčkou Mirzaové se stala Češka Barbora Strýcová, s níž skončila ve stejné fázi na raketách kanadsko-španělské dvojice Gabriela Dabrowská a María José Martínezová Sánchezová.

Vítězem čtyřhry se stal pátý nasazený americko-český pár Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, jenž ve finále zdolal turnajové jedničky Francouzky Caroline Garciaovou a Kristinu Mladenovicovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4 a statistiku vzájemných zápasů překlopily na svou stranu, když po turnaji vedly 2–1. Dvojice prodloužila svou neporazitelnost na šestnáct utkání, když do té doby vyhrály všech 20 zápasů na tvrdém povrchu, ke kterým nastoupily. Obě vítězky si připsaly osmou společnou trofej ze čtyřhry, v probíhající sezóně pak čtvrtou společnou. Pro Mattekovou-Sandsovou to byl dvacátý druhý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Šafářovou pak dvanáctý takový.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1000 bodů a rozdělily si finanční odměnu ve výši 376 191 amerických dolarů.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (finále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (2. kolo)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (semifinále)
  Sania Mirzaová /  Barbora Strýcová (2. kolo)
  'Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (vítězky)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (1. kolo)
  Martina Hingisová /  Coco Vandewegheová (2. kolo)
  Tímea Babosová /  Jaroslava Švedovová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

China Open 2016